Chambers steht für:
 Chambers (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chambers Motors, britischer Automobilhersteller
 Chambers Dictionary, Wörterbuch der englischen Sprache
 Chambers Biographical Dictionary, Biografien aller Nationen und Zeiten
 The Chambers Brothers, US-amerikanische Soul-Gruppe
 Chambers-Gletscher im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Chambers Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 (3035) Chambers, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Chambers ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Chambers County (Alabama), Verwaltungseinheit
 Chambers County (Texas), Verwaltungseinheit

Orte:
 Chambers (Alabama)
 Chambers (Arizona)
 Chambers (Kentucky)
 Chambers (Louisiana)
 Chambers (Nebraska)
 Chambers (New York)
 Chambers (Oklahoma)
 Chambers (Tennessee)
 Chambers (Washington)
 Chambers (West Virginia)

Baulichkeiten:
 Chambers (Hotel), Hotel in Manhattan
 Chambers Building, in Kansas City, Missouri 
 Chambers Ranch, in Colorado Springs, Connecticut 
 Chambers Bridge, in Cottage Grove, Oregon 

Siehe auch:
 Chamber